Anders Thomsen – duński żużlowiec
 Anders Thomsen – duński piłkarz
 Anders Thomsen – duński nauczyciel i polityk
 Anders Thomsen – duński żeglarz